Last Flag Flying (boek), een roman uit 2005 van auteur Darryl Ponicsan
 Last Flag Flying (film), een film uit 2017 van regisseur Richard Linklater